Grust steht für:

Grust, Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées in Frankreich

Personen:
Theodor Grust (1857–1919), deutscher Genre- und Porzellanmaler
Torsten Grust (* 1968), deutscher Informatiker